Sezon 1945/1946 klubu AS Roma.

Sezon 
Po zakończeniu II wojny światowej ruszyły rozgrywki we Włoszech. Ligę podzielono na dwie grupy: Północną i Centralno-Południową. Guido Masetti został zastąpiony przez Giovanniego Degni i pod wodzą nowego trenera Roma zakończyła rozgrywki na 3. miejscu w grupie, a w finałowej - miejsce 6.

Rozgrywki 
 Serie A: 6. pozycja

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach